Полосá препя́тствий — полоса местности, оборудованная различными препятствиями и инженерными сооружениями. Предназначена для тренировки военнослужащих, с целью повышения их боевой и физической подготовок и приобретению навыков преодоления типичных препятствий, встречающихся на поле боя. На тренировках вырабатывают выносливость, ловкость, быстроту реакции. Позволяет интенсифицировать силовую подготовку. В том или ином виде существует практически во всех армиях государств мира и многих силовых структурах и спецорганах и службах.

Полоса препятствий в нынешнем виде впервые была создана cилaми cпopтcмeнoв-энтузиacтoв  в 191З гoду вo Фpaнции в гopoдe Peймc, но была разрушена в годы первой мировой войны. Apмeйcкaя пoлoca пpeпятcтвий в нынeшнeм видe впepвыe былa пocтpoeнa в 1947 гoду в гopoдe Фpaйбуpг (Гepмaния) вo фpaнцузcкoй зoнe oккупaции для тpeниpoвки фpaнцузcкиx вoeннocлужaщиx. Toгдa жe нa нeй cocтoялиcь пepвыe кoмaндныe copeвнoвaния мeжду военнослужащими Фpaнции и Гoллaндии. Кроме обычной полосы препятствий, которую преодолевают индивидуально на время, существуют так же "полосы уверенности" с усложнёнными видами препятствий, которые преодолеваются командой без учёта времени.

Оборудование полосы 
Полоса как правило состоит из следующих видов препятствий:
 горизонтальное бревно;
 гладкий палисад;
 изгородь;
 частокол;
 окоп;
 чучело для уколов штыком и подставки для удара прикладом;
 окоп для метания гранат;
 ров;
 проволочное заграждение;
 лабиринт («змейка»);
 «разрушенный мост»;
 стенка с двумя проломами;
 «разрушенная лестница»;
 «подземный лаз (труба-туннель)».

Препятствия могут быть как переносными, так и постоянными (капитальными), что более предпочтительно, так как повышает безопасность прохождения полосы.

Устраивают на полигонах и в местах постоянных дислокаций воинских частей. Могут иметь вид тренировочных площадок 90×40 метров или растянутых трасс до 3—5 километров включительно (как правило не более двух). Группа или группы препятствий на полосе может быть расположена на одной линии, на всей площади городка в виде восьмёрки, сжатого круга или подковы, параллельных полос с соединительными переходами и так далее, всё зависит от местности, наличия материала для строительства и изобретательности руководителя проекта.

В ВДВ и морской пехоте полосы могут быть сильно усложнены элементами рукопашного боя, альпинистской и парашютной подготовки, стрельбы по мишеням, использованием очагов возгорания, дымов и взрывпакетов, водными преградами. Установкой чучел для отработки штыкового боя, мишеней для метания гранат. Обычные препятствия подвергают модернизации, вертикальный забор устанавливают наклонным или качающимся, канаты не натягивают, а подвешивают провисшими, колючую проволоку натягивают над участком с раскисшей почвой (грязью), подземный лаз устраивают со спусками и подъёмами и делают зигзагообразным.

Стандартная 200-метровая полоса препятствий и учебные площадки в вооружённых силах России оборудуют согласно наставлению по физической подготовке и руководству по строительству и оборудованию спортивных сооружений в воинских частях, учреждениях и учебных заведениях.

Соревнования на полосе препятствий включают в программу военного троеборья, а также проводят как отдельную дисциплину. На соревнованиях в преодолении препятствий применяют только парный старт.

Полосы препятствий специального назначения создают для тренировки пожарных, кинологов с собаками.

Для детей как правило импровизированные полосы препятствий в игровом варианте используют для организации эстафет и повышения привлекательности физических упражнений.

Меры безопасности на занятиях 
Лучшим способом борьбы с травмами является их предупреждение.

Большое значение имеет хорошая разминка. Она повышает эластичность сухожилий, связок, мышц. Это предупреждает опасность повреждений опорно-двигательного аппарата занимающегося. Вначале проводят обучение способам и безопасным приёмам преодоления препятствий и тренировка в преодолении участков полосы в различном темпе. Приёмы страховки напарника и самостраховки (падения вперёд, назад, на бок, с высоты) в обязательном порядке должны быть усвоены занимающимися на самом раннем этапе обучения. Не желательно заниматься на влажных или намокших препятствиях (если же это сделать затруднительно, то следует обязать занимающихся преодолевать их наиболее безопасным способом и не вводить временные нормативы, наиболее опасны в это время такие препятствия как: «разрушенная лестница», «разрушенный мост», «скалодром», поднятое или наклонное бревно). Зимой полосу препятствий необходимо очищать от снега и льда, при необходимости посыпать песком или золой.

Перед началом соревнований необходимо проверить правильность крепления верёвок, канатов, надёжность устанавливают внешним осмотром и опробованием, изношенные верёвки, канаты, тросы заменяют новыми. Альпинистские верёвки навешивают непосредственно перед соревнованиями, а по окончании снимают. Особое внимание уделяют проверке креплений балок, брёвен, перил, карнизов и других деталей, находящихся на значительной высоте. Все детали, с которыми соприкасаются руки и тело участников соревнований, во избежание травм не должны иметь заусенцев, сколов, окалин, рваных стыков и неровностей. Швы соединений должны быть зачищены, острые кромки притуплены. Ямы для приземления вскапывают или взрыхляют и разравнивают, не допускают наличия в них посторонних предметов (камней, стекла, древесных, пластиковых обломков, но желательно насыпать немного опилок и смешать с землёй). Натяжные болты и муфты смазывают и подтягивают.

Примечания

Ссылки 
 http://www.vrazvedka.ru/main/learning/vopros-ob/polosa.shtml ]
 http://www.vrazvedka.ru/main/learning/vopros-ob/volkov.html ]
 «Галилео». Полоса препятствий. Часть 1
 «Галилео». Полоса препятствий. Часть 2 
 «Галилео». Полоса препятствий. Часть 3 
 http://rufort.info/library/volkov/volkov.html 
 http://russiansport.narod.ru/files/helps/hvn_epp.html 
 http://www.vrazvedka.ru/main/learning/razvedka/albom01_01.shtml 
 http://rkka.ru/docs/real/handbattle/index.htm 

Боевая подготовка
Детская площадка
Парки развлечений